D'Amato est un patronyme porté notamment par :
 Alfonse D'Amato (1937-), juriste et homme politique américain ;
 Alice D'Amato (2003-), gymnaste artistique italienne ;
 Asia D'Amato (2003-), gymnaste artistique italienne ;
 Barbara D'Amato (1938-), écrivain américain ;
 Cus d'Amato (1908-1985), entraîneur de boxe américain ;
 Joe D'Amato (1936-1999), réalisateur, directeur de la photographie, cadreur et scénariste italien ;
 Keira D'Amato (1984-), coureuse de fond américaine ;
 Lisa D'Amato (1980-), mannequin américain ;
 Rosa D'Amato (1969-), femme politique italienne.